Cromer est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 D. T. Cromer, (né en 1971), joueur de baseball américain
 David Cromer, directeur de théâtre américain
 George Cromer (mort en 1543), archevêque d'Armagh en Irlande
 George W. Cromer (1856–1936), représentant américain de l'Indiana
 Greg Cromer (né en 1958), politicien américain de la Louisiane
 Greg Cromer (né en 1971), acteur américain
 Ronnie W. Cromer (né en 1947), sénateur américain de la Caroline du Sud
 Tripp Cromer (né en 1967), joueur de baseball américain

Toponyme

Cromer, ville cotière du Norfolk
Crome, hameau du Hertfordshire

Cromer, village du Manitoba

Cromer, ville de la banlieue de Sydney

Autre
 10283 Cromer, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme